Unterzirknitz ist der Name folgender Orte:

 Unterzirknitz (Gemeinde Jagerberg), Ortschaft von Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Unterzirknitz (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark